Собеслав I Гданьский (; род. около 1130 — умер между 1177 и 1179) — наместник, затем князь Восточной Померании (в дальнейшем получила название Померелия) в 1155—1177/1179 годах. Основатель княжеской династии Собеславичей.

Жизнеописание 
Достоверной информации о происхождении Собеслава нет. По одной из версий, он принадлежал к кашубской знати. Собеслав упоминается в «Оливской хронике» (хроника монастыря в местечке Олива, близ Гданьска). По мнению большинства исследователей Собеслав вначале был наместником Восточной Померании, которая в 1113—1118 годах была завоевана польским князем Болеславом III Кривоусым. С этого момента Восточной Померанием управляли польские наместники, назначаемые князем.

Около 1150 года Собеслав женился на представительнице мазовецкой (по другим сведениям — куявской) знати, сестре воеводы мазовецкого Жирослава из рода Повалов.

Примерно в 1155 году польский князь Болеслав IV Кудрявый назначил Собеслава наместником в Восточной Померании, которую стали называться также Гданьской Померанией или Померелией.

В последующие годы Собеслав I Гданьский, воспользовавшись междоусобной борьбой польских князей из династии Пястов за верховную власть, добился усиления собственной самостоятельности.

Датой смерти Собеслава Гданьского считается промежуток между 1177 и 1179 годами (по другой версии — 23 января 1187 год). Впрочем, фактическую независимость от Польши Восточная Померания получила в правление его сына и наследника — Самбора I.

Семья 
Жена — сестра воеводы мазовецкого Жирослава Паволы

Дети:
 Самбор I (ок. 1150—1207), князь Восточной Померании в 1177/1180-1205 годах
 Мстивой I (ок. 1160—1219/1220), князь Восточной Померании в 1205—1219/1220 годах.

Источники 
 Błażej Śliwiński, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997.
 Loew, Peter Oliver: Danzig. Biographie einer Stadt, Munich 2011, p. 32

Персоналии:Гданьск
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1130-е годы
Умершие в 1170-е годы
Наместники
История Польши
Правители Европы XII века